Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederico Gil che ha battuto in finale Pablo Andújar 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Frederico Gil (Campione)
 Pablo Andújar (finale)

 Marc López (semifinali)
 Marcel Granollers (semifinali)
 Gorka Fraile (secondo turno)
 Gabriel Trujillo Soler (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2007